El nombre propanol puede referirse a:
1-propanol, es el más comúnmente conocido como propanol. También se lo conoce como alcohol propílico o 1-propanol;
2-propanol, también conocido como isopropanol, alcohol isopropílicoo 2-propanol;
Puede referirse a dioles derivados del propano:
1,1-propanodiol, de fórmula CH(OH)2-CH2-CH3;
1,2-propanodiol, de fórmula CH2(OH)-CH(OH)-CH3;
1,3-propanodiol, de fórmula CH2(OH)-CH2-CH2(OH);
2,2-propanodiol, de fórmula CH3-C(OH)2-CH3;
Puede referirse a trioles derivados del propano:
1,1,1-propanotriol, de fórmula C(OH)3-CH2-CH3;
1,1,2-propanotriol, de fórmula CH(OH)2-CH(OH)-CH3;
1,1,3-propanotriol, de fórmula CH(OH)2-CH2-CH2(OH);
1,2,2-propanotriol, de fórmula CH2(OH)-CH(OH)2-CH3;
1,2,3-propanotriol, de fórmula CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH). Es más conocido como glicerol o glicerina.

Alcanoles